Olivier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Guillaume-Antoine Olivier
 Alain Olivier
 Henri Jacques François Olivier